Тува:
 Тува (Тыва) — республика в составе Российской Федерации.
 (2610) Тува — астероид.

См. также 
 Тыва (значения)